Fietsenstalling Stationsplein (Amsterdam)
 Fietsenstalling Stationsplein (Rotterdam)
 Fietsenstalling Stationsplein (Utrecht)
 Fietsenstalling Stationsplein (Zwolle)
 Stadsbalkon, op het Stationsplein in Groningen